Departamento General Belgrano ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
* Departamento General Belgrano (Chaco) in Argentinien
 Departamento General Belgrano (La Rioja) in Argentinien

siehe auch
Departamento Belgrano
Departamento General Manuel Belgrano
Departamento Doctor Manuel Belgrano